Čertova rokle má více významů:

 Čertova rokle (Blatno) – rokle u obce Blatno v Krušných horách
 Čertova rokle (Brandýs nad Orlicí) – údolí u Brandýsa nad Orlicí
 Čertova rokle (Brdská vrchovina) – rokle na úbočí Plešivce v Brdech
 Čertova rokle (Brno) – městský lesopark v Brně
 Čertova rokle (Doupovské hory) – údolí v Doupovských horách
 Čertova rokle (Dubá) – údolí u obce Dubá
 Čertova rokle (Chrustenice) – údolí u obce Chrustenice
 Čertova rokle (Kohoutov) – údolí u Kohoutova
 Čertova rokle (Krkonoše) – skalnatá rokle v Krkonoších
 Čertova rokle (Liběšice) – údolí v katastru Liběšic v okrese Louny
 Čertova rokle (Měcholupy) – údolí v katastru Měcholup v okrese Louny
 Čertova rokle (Moravská Třebová) – údolí u Moravské Třebové
 Čertova rokle (Pohledy) – údolí v katastru obce Pohledy
 Čertova rokle (Šindelová) – údolí v katastru obce Šindelová v Krušných horách
 Čertova rokle (Ústí nad Orlicí) – údolí u Ústí nad Orlicí
 Čertova rokle (Vraní hory) – údolí ve Vraních horách

Odkazy

Externí odkazy 
 Čertova rokle na mapy.cz